Бекчурин:
 Бекчурин, Мирсалих Мирсалимович (встречаются вариации написания фамилии — Бикчурин, Биксурин, отчества — Мурсалимович, башк. Биксурин Мирсәлих Мөрсәлим улы, тат. Бикчу́рин Мирсалих Мирсәлим улы, 1819 или 1820—1903, Оренбург) — российский учёный-лингвист, переводчик, публицист, педагог, фольклорист. Представитель башкирского просветительства.
 Бекчурин, Мендияр (1740—1821) — посол, татарский этнограф.